Llista dels 373 municipis del departament francès de les Costes del Nord (22).

Vegeu també 
 Cantons de les Costes del Nord

Costes del Nord